

Prénom 
 Gepa Maibaum (1935-2007), femme politique allemande.

GEPA 

 Groupe d'étude des phénomènes aériens, une ancienne association française d'étude du phénomène des ovnis, active de 1962 à 1977.
 GEPA, ou Gepa The Fair Trade Company, une société de commerce équitable, fondée en 1975 à Wuppertal, en Allemagne.